Карасу-Баши — топоним в Крыму:

 Карасу-Баши — источник в Белогорском районе Крыма
 Карасу-Баши — прежнее название села Карасёвка в Белогорском районе Крыма
 Карасу-Баши — урочище и памятник природы в Крыму
 Карасу-Баши — городище в Крыму
 Карасу-Баши — ущелье в Крыму